Чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин 2005 года  прошёл 6—23 октября в Амстердаме, Нидерланды под эгидой ФМЖД. В турнире приняли  участие 40 спортсменов из 22-х стран. Участники были разбиты на четыре группы, трое лучших от каждой группы участвовали в финале.

Чемпионом мира стал Алексей Чижов (Россия), второе место занял представитель Латвии Гунтис Валнерис, третье место занял представитель Нидерландов Александр Балякин.

Результаты

Полуфиналы

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Финал

Ссылки 
 Статистика чемпионатов на сайте Федерации шашек Нидерландов

Примечания 

Мужчины 2005
Спорт в Нидерландах в 2005 году
2005 год в шашках
Международные спортивные соревнования в Амстердаме
Октябрь 2005 года